La saison 2012 du Championnat de Malaisie de football est la trente-et-unième édition de la première division à Malaisie. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la compétition, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de Premier League, la deuxième division malaise, tandis que les clubs classés de la  à la  participent à un barrage de promotion-relégation afin de réduire le championnat à 12 équipes la saison suivante.

C'est le club de Kelantan FA, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec dix points d'avance sur les Singapour Lions XII et dix-sept sur Selangor FA. C'est le deuxième titre de champion de Malaisie du club.

À l'issue de la saison, le champion et le vainqueur de la Coupe de Malaisie (ou le deuxième du championnat en cas de doublé) se qualifient pour la Coupe de l'AFC.

Avant le démarrage de la saison, Harimau Muda A et le club des Singapour Lions XII (une autre équipe de jeunes, composée dans leur cas d'internationaux de moins de 21 ans singapouriens), pensionnaire du championnat de Singapour, échangent leurs places.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 En tant qu'équipe non malaisienne, Singapour Lions XII ne peut pas participer à la Coupe de l'AFC pour la Malaisie.

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
Les clubs classés entre la  et la  affronte le vice-champion de Premier League pour une seule place en première division la saison prochaine. Les clubs s'affrontent en match à élimination directe.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Malaisie de football

Championnat de Malaisie de football
Malaisie
Sport en Malaisie en 2012